Под названием «нож-бабочка» известны два вида ножей:
 Балисонг — нож с раскладной рукояткой и лезвием.
  — холодное оружие с длинным лезвием, приёмы с ним изучаются в северокитайском у-шу.

Ножи по алфавиту
Складные ножи